Bönsch ist der Familienname folgender Personen:

 Dominikus Bönsch (* 1969), deutscher Mediziner, Psychiater unnd Psychotherapeut
 Ernst Bönsch (* 1931), deutscher Schachtrainer
 Eugen Bönsch (1897–1951), österreichisch-ungarischer Jagdpilot im Ersten Weltkrieg
 Uwe Bönsch (* 1958), deutscher Schachgroßmeister

Siehe auch:

 Bönisch